Vlaamse Fysica Olympiade, een jaarlijkse natuurkundewedstrijd in België.
Vlaams Fanfare Orkest, een Belgisch regionaal fanfareorkest.
Variabele Frequentie Oscillator, een elektrische oscillator met regelbare frequentie.